Lyncestis, felső-makedóniai ókori történeti vidék latin neve
Lyncestis, a bagolylepkeszerűek egy neme